Дейв Уи́лсон ():  (род. 1942) — английский футболист.
  (род. 1944) — английский футболист.
  (род. 1960) — американский пловец.

См. также 
 Уилсон, Дейви
 Уилсон, Дэвид

Примечания